Johann Parler ist der Name folgender Personen:

 Johann Parler der Ältere (~1330–nach 1359), deutscher Baumeister
 Johann Parler der Jüngere (~1359–1405/1406), deutscher Architekt